Сан Габријел има више значења:

Сједињене Америчке Државе:
 Сан Габријел (Калифорнија)

Мексико:
 Сан Габријел (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Сан Габријел (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Габријел (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Габријел (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Габријел, Корпус Кристи (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Сан Габријел (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Сан Габријел (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Габријел, Франсиско Сандовал (Сабинас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Габријел (Истлавакан), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Сан Габријел (Манзаниљо), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Сан Габријел (Акакојагва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Габријел (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Габријел (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Габријел, Сентро (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Габријел (Истапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Габријел (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Габријел (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Габријел (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Габријел (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Габријел (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Габријел (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Габријел (Тустла Гутијерез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Габријел (Венустијано Каранза, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Габријел (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Габријел (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Габријел (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Габријел (Хуарез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Габријел (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Габријел (Намикипа), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Габријел (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Габријел (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Габријел (Окампо, Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Габријел (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Габријел (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Габријел (Окампо, Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Габријел, Принсипес (Сан Дијего де ла Унион), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Габријел, Ла Сијенега (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Габријел (Јуририја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Габријел (Ахучитлан дел Прогресо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сан Габријел (Олинала), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сан Габријел (Сан Бартоло Тутотепек), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сан Габријел (Тезонтепек де Алдама), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сан Габријел (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Габријел (Кукио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Габријел, Ранчо де лос Магања (Ел Салто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Габријел (Тотатиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Општина Сан Габријел (Халиско), општина у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Габријел (Сан Габријел, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Габријел (Чапа де Мота), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Сан Габријел, Балнеарио (Тепик), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Сан Габријел (Аљенде), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Габријел (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Габријел (Матијас Ромеро Авендањо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Габријел (Атлиско), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Габријел (Коазинго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Габријел (Кујоако), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Габријел (Венустијано Каранза, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Габријел (Колон), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Сан Габријел (Каторсе), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Габријел (Сиудад дел Маиз), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Габријел (Матевала), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Габријел (Сан Мартин Чалчикваутла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Габријел (Танкијан де Ескобедо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Габријел, Сан Салвадор (Тијера Нуева), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Габријел (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Сан Габријел (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Сан Габријел (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Габријел, Лос Хирасолес (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Габријел (Питикито), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Габријел (Бургос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Габријел (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Габријел (Актопан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Габријел (Катемако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Габријел (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Габријел (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Габријел (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Габријел (Плаја Висенте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Габријел (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Габријел (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Габријел (Тексистепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Габријел (Тезонапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Габријел (Кава), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Габријел (Мерида), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Габријел (Панаба), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Габријел (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Габријел (Уман), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Габријел (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Сан Габријел (Виља Идалго), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Сан Габријел (Виљануева), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику